De finale van de Europacup II van het seizoen 1993/94 werd gehouden op 4 mei 1994 in Parken in Kopenhagen. Het Engelse Arsenal FC nam het op tegen het Italiaanse Parma. De Britten hadden genoeg aan een goal van Alan Smith.

Wedstrijd

1994
Europacupvoetbal 1993/94
Arsenal FC
Parma FC
Europacup II 1994
Sportevenement in Kopenhagen